«Архитектурно-художественные памятники городов СССР» — научно-популярная книжная серия, выпускавшаяся издательством «Искусство» в Москве и его отделением в Ленинграде в течение 30-ти лет (с 1958 до 1989 года).

История 
Серия логически продолжила тему книг издательства Академии архитектуры СССР 1940-х и 1950-х годов, прервавшихся изданием в 1960 году (серии «Сокровища русского зодчества», «Сокровища зодчества народов СССР», «Архитектура городов СССР»). Вместо тонкой картонной обложки предшественника был применён тканевый переплёт карманного формата, снабжённый бумажной суперобложкой. Также был значительно увеличен объём изданий, их иллюстративный материал.

Несмотря на стилистическое единство оформления изданий, серия довольно продолжительное время не имела собственного обозначения. Обычно в подзаголовок выносились следующие наименования: «Архитектурные памятники», «Художественные памятники», «Архитектурно-художественные памятники», с последующим уточнением города и временного периода. «Архитектурно-художественные памятники городов СССР» — объединяющее название библиографических описаний изданий, связанных единым замыслом.

Оформление книжной серии в середине 1960-х годов претерпело существенное изменение. Первоначально, с 1958 года, над ней работала И. И. Фомина, талантливый книжный график. После её смерти в 1964 году вышло несколько изданий серии, ранее подготовленные ею или оформленные другими художниками (И. С. Клейнард, И. З. Копелян, Т. С. Цинберг), пока оформлением книг популярной серии не занялся известный художник Ф. Б. Збарский, полностью изменивший их стилистику. Получившая с его помощью в 1966 году белый, с чётким золотым тиснением названия, переплёт и характерный корешок (с изображением архитектурных декоративных фрагментов) серия в среде книголюбов стала именоваться «белой», в отличие от «жёлтой серии» того же издательства («Дороги к прекрасному»), начавшей выходить с 1967 года.

Выпуски книг серии до 1972 года (в этом же году Ф. Б. Збарский эмигрировал из СССР) печатались преимущественно в зарубежных типографиях (Хельсинки, Финляндия и Будапешт, Венгрия). С 1973 — в отечественных типографиях в Ленинграде. Некоторые книги серии неоднократно переиздавались с дополнениями.

В создании книг принимали участие известные архитекторы-реставраторы, историки архитектуры, искусствоведы, археологи.

Выявлено 35 книг этой серии (также готовилась для неё, но издана в упрощённом оформлении: Борисов Н. С., Марасинова Л. М. «Рыбинск. Мышкин. Пошехонье» (М., 2001)).

По достопримечательностям в основном зарубежных стран издавалась другая книжная серия такого же карманного формата — «Города и музеи мира».

Список книг серии по годам 

1958
 ( Переиздана в 1962 в Лейпциге на немецком языке)

1960
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).

1961
 
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).

1963
  (Тип. Будапешт, Венгрия).
  (Тип. № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького, Ленинград)

1964
  (Тип. не указана).

1965
 
 
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).
  (Тип. не указана).

1966
  (Тип. Кошут, Будапешт, Венгрия).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

Новое оформление серии 
1966
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).

1967
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).

1968
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).
  (Тип. "Франклин", Будапешт, Венгрия).

1969
  (Тип. Франклин, Будапешт, Венгрия).
  (Тип. Франклин, Будапешт, Венгрия).
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).

1970
  (Тип. Франклин, Будапешт, Венгрия).
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).
  (Тип. "Франклин", Будапешт, Венгрия).

1971
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1972
  (Тип. Хельсинки, Финляндия).

1973
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1974
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1975
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1976
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1977
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1978
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1979
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1980
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1981
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1982
 
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1983
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1984
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1985
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1987
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова).

1989
  (Ленингр. тип. № 3 им. Ивана Фёдорова, головное предприятие производственного объединения).

Список книг серии по названиям с годами изданий 
 Архитектурные памятники Русского Севера. / И. А. Бартенев, Б. Н. Фёдоров. — 1968/1
 Архитектурные памятники Эстонии. / В. В. Раам. — 1974/1.
 Баку. / Л. С. Бретаницкий. — 1965/1; 1970/2
 Великие Булгары. Казань. Свияжск. / М. В. Фехнер. — 1978/1.
 Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской. / Н. Н. Воронин. — 1958/1; 1965/2; 1967/3; 1974/4; 1983/5.
 Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. / Г. Н. Бочаров, В. П. Выголов. — 1966/1; 1969/2; 1979/3
 Город Пушкин. Дворцы и парки. / А. Н. Петров. — 1977
 Горький. Балахна. Макарьев. / С. Л. Агафонов. — 1969/1; 1987/2.
 Дербент. Горная стена. Аулы Табасарана. / С. О. Хан-Магомедов. — 1979/1
 Ереван. Гарни. Гегард. Эчмиадзин. Аштарак. / А. Г. Григорян, Н. С. Степанян. — 1985/1
 Загорск. / В. И. Балдин. — 1984/1; 1989/2
 Калуга. Боровск. / М. В. Фехнер. — 1972/1
 Киев. / Г. Н. Логвин. — 1960/1; 1982/3
 Кострома. / В. Н. Иванов. — 1970/1; 1978/2.
 Ленинград. / М. В. Иогансен, В. Г. Лисовский. — 1979/1; 1982/2
 Львов. / Г. С. Островский. — 1965/1; 1975/2; 1982/3
 Москва. / М. А. Ильин. — 1963/1; 1970/2
 Московский Кремль. / В. Н. Иванов. — 1971/1
 Новгород (Великий). / М. К. Каргер. — 1961/1; 1966/2; 1970/3; 1980/4
 Памятники Восточной Грузии. / П. П. Закарая. — 1983/1
 Подмосковье. / М. А. Ильин. — 1965/1; 1966/2; 1974/3
 Пригороды Ленинграда. / Д. А. Кючарианц, А. Г. Раскин. — 1985
 Псков. / Ю. П. Спегальский. — 1963/1; 1978/2.
 Ростов (Великий). Углич. / В. Н. Иванов. — 1964/1
 Рязань. Касимов. / Е. В. Михайловский, И. В. Ильенко. — 1969/1
 Самарканд. Бухара. / Г. А. Пугаченкова. — 1961/1; 1968/2
 Сольвычегодск. Великий Устюг. Тотьма. / Г. Н. Бочаров, В. П. Выголов. — 1983/1.
 Таллин. / Д. В. Брунс, Р. Р. Кангропооль. — 1971/1; 1980/2
 Тбилиси. Мцхета. / Н. Ш. Джанберидзе, К. Г. Мачабели. — 1981/1
 Термез. Шахрисябз. Хива. / Г. А. Пугаченкова. — 1967; 1976
 Тобольск. / В. В. Кириллов. — 1984/1
 Украинские Карпаты. / Г. Н. Логвин. — 1973/1
 Устюжна. Череповец. Вытегра. / А. А. Рыбаков. — 1981/1.
 Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль. / Г. Н. Логвин. — 1965/1; 1980/2
 Ярославль / Ярославль. Тутаев. / Э. Д. Добровольская, Б. В. Гнедовский. — 1968/1 / 1971/2; 1981/3.

Список авторов книжной серии 
 Агафонов, Святослав Леонидович (1911—2002)
 Балдин, Виктор Иванович (1920—1997)
 Бартенев, Игорь Александрович (1911—1985) — теоретик и историк архитектуры, архитектор, художник
 Бочаров, Генрих Николаевич (1935—1996) — искусствовед
 Бретаницкий, Леонид Семёнович (1914—1979)
 Брунс, Дмитрий Владимирович (?) — главный архитектор Таллинна, заслуженный архитектор ЭССР, доктор архитектуры
 Воронин, Николай Николаевич (1904—1976)
 Выголов, Всеволод Петрович (1929—1995)
 Гнедовский, Борис Васильевич (1914—1998)
 Григорян, Арцвин Гайкович (1935—2012)
 Джанберидзе, Нодар Шалвович (?)
 Добровольская, Элла Дмитриевна (1929—2014) — историк архитектуры
 Закарая, Пармен Парнаозович (1914—2003) — доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Академии наук Грузии
 Иванов, Владимир Николаевич (1905—1991)
 Ильенко, Ирина Валентиновна (1925—1996) — архитектор-реставратор
 Ильин, Михаил Андреевич (1903—1981)
 Иогансен, Марина Викторовна (1924—2006) — искусствовед, историк архитектуры
 Кангропооль, Расмус Расмусович (?)
 Каргер, Михаил Константинович (1903—1976)
 Кириллов, Владимир Васильевич (1925—2007)
 Кючарианц, Джульетта Артуровна (1917—2009)
 Лисовский, Владимир Григорьевич (р. 1933)
 Логвин, Григорий Никонович (1910—2001)
 Мачабели, Кити Георгиевна (?) — искусствовед
 Михайловский, Евгений Васильевич (?—?) — историк архитектуры, реставратор
 Островский, Григорий Семёнович (1929—2007)
 Петров, Анатолий Николаевич (1906—1983) — историк архитектуры, искусствовед
 Пугаченкова, Галина Анатольевна (1915—2007)
 Раам, Виллем Вольдемарович (1910—1996)
 Раскин, Абрам Григорьевич (р. 1924)
 Рыбаков, Александр Александрович (р. 1940) — художник-реставратор, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусства РФ
 Спегальский, Юрий Павлович (1909—1969)
 Степанян, Нонна Суреновна (р. 1932) — доктор искусствоведения
 Фехнер, Маргарита Васильевна (1903—1981) — историк архитектуры
 Фёдоров, Борис Николаевич (1922—1988) — историк архитектуры
 Хан-Магомедов, Селим Омарович (1928—2011)

См. также 
 Дороги к прекрасному
 Сокровища русского зодчества
 Сокровища зодчества народов СССР
 Архитектура городов СССР
 Архитектурные памятники древних русских городов
 Города-музеи
 Памятники древнего искусства
 Памятники городов России
 Памятники древнерусского зодчества
 Памятники древнего зодчества
 Памятники зодчества
 Мастера архитектуры

Примечания

Литература 
 Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2-х книгах. / Гл. ред. В. М. Полевой. — М., Советская энциклопедия, 1986. — Книга I. А-М. 448 с., 32 л. ил.; Книга II. М-Я. 432 с., 32 л. ил.
 Энциклопедия туриста. / Авт. коллектив; глав. ред. Е. И. Тамм. — М., Большая Российская Энциклопедия, 1993. — 608 с. — ISBN 5-85270-083-5.
 Города России. Энциклопедия. — М., Большая Российская Энциклопедия, 1994. — 560 с. — ISBN 5-85270-026-6.
 География России. Энциклопедия. — М., Большая Российская Энциклопедия, 1998. — 800 с. — ISBN 5-85270-276-5.

Ссылки 
 РусАрх — авторы
 Книги серии в Нижегородской фундаментальной библиотеке—1

Книжные серии по алфавиту
Книжные серии литературы об архитектуре
Книжные серии литературы по географии
Книжные серии литературы о туризме
Книжные серии СССР
Книжные серии издательства «Искусство»
Архитектура СССР
Книги по географии России
Книги по архитектуре России
Путеводители
Туризм в СССР